Kramberger kan syfta på:

 Boris Kramberger, en slovenska musiker
 Branko Kramberger (* 1960), en slovenska agronom
 Dragutin Gorjanović-Kramberger, né Kramberger,  (1856, Zagreb  1936, Zagreb), en kroatisk paleontolog, arkeolog och geolog
 Erik Kramberger, en slovenska musiker
 Franc Kramberger (* 1936, Lenart ()), en slovenska katolska teolog, ärkebiskop
 Gregor Kramberger, en slovenska fysiker
 Igor Kramberger (* 1955), en slovenska litteraturforskare, essäist, poet, författare, journalist, redaktör
 Ivan Kramberger (1936, Negova1992, Jurovski Dol), en slovenska uppfinnare, välgörare och politik
 Janez Kramberger (* 1961, Maribor), en slovenska politiker, ledamot och veterinär
 Marija Krisper Kramberger (* 1946), en slovenska jurist
 Marijan Kramberger (* 1938, Maribor), en slovenska litterära historiker
 Robi Kramberger, en slovenska boxare
 Taja Kramberger (* 1970, Ljubljana), en slovensk poet, översättare, essäist och antropolog

Se även 
 Kramberg

Högtyska efternamn
Slovenska efternamn